Nuculana messanensis är en musselart som först beskrevs av Sequenza 1877.  Nuculana messanensis ingår i släktet Nuculana och familjen tandmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandmusslor
messanensis